Куро́ртный райо́н:
 Курортный район — синоним сочетания «курортный регион»
 Курортный район — административная единица в составе Санкт-Петербурга

Примечания